Wysokie ist ein Ortsname in Polen:
Wysokie (Powiat Lubelski), Dorf und Gemeinde in der Woiwodschaft Lublin
Wysokie (Kalinowo), Dorf der Gemeinde Kalinowo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wyssocken, 1938 bis 1945 Waltershöhe, Kreis Lyck, Ostpreußen
Wysokie (Nidzica), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Nidzica in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Karlshof, 1938 bis 1945 Kleinkarlshof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
Wysokie (Kramsk), Dorf der Gemeinde Kramsk in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Koniński
Wysokie (Limanowa), Dorf der Gemeinde Limanowa in der Woiwodschaft Kleinpolen, Powiat Limanowski
Wysokie (Czerwieńsk), Dorf der Gemeinde Czerwieńsk in der Woiwodschaft Lebus, Powiat Zielonogórski
Wysokie (Międzyrzec Podlaski), Dorf der Gemeinde Międzyrzec Podlaski in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Bialski
Wysokie (Uchanie), Dorf der Gemeinde Uchanie in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Hrubieszowski
Wysokie (Jastków), Dorf der Gemeinde Jastków in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Lubelski
Wysokie (Zamość), Dorf der Gemeinde Zamość in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Zamojski
Wysokie (Rudna), Dorf der Gemeinde Rudna in der Woiwodschaft Niederschlesien, Powiat Lubiński
Wysokie (Korycin), Dorf der Gemeinde Korycin in der Woiwodschaft Podlachien, Powiat Sokólski
Wysokie (Raczki), Dorf der Gemeinde Raczki in der Woiwodschaft Podlachien, Powiat Suwalski
Wysokie (Wiżajny), Dorf der Gemeinde Wiżajny in der Woiwodschaft Podlachien, Powiat Suwalski
Wysokie (Łęczyce), Dorf der Gemeinde Łęczyce in der Woiwodschaft Pommern
Wysokie (Choszczno), Siedlung in der Gemeinde Choszczno in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Choszczeński

Wysokie ist ein Name von Bergen in Polen:
 Wysokie (Niedere Beskiden) 
 Wysokie (Tatra)
 Wysokie (Schlesische Beskiden)

Siehe auch:
Wyssoke (Begriffsklärung)
Wyssokaje (im ehemals polnischen Teil Weißrusslands)
Wyssokoje